Ири́на Фети́сова:
 Фетисова, Ирина Андреевна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Фетисова, Ирина Ивановна (род. 1956) — советская пловчиха и гребчиха.